Merschwitz ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Merschwitz (Mutzschen), Ortsteil der Stadt Mutzschen im Landkreis Leipzig
 Merschwitz (Nünchritz), Ortsteil der Gemeinde Nünchritz im Landkreis Meißen
 Merschwitz (Bad Schmiedeberg), Ortsteil der Stadt Bad Schmiedeberg im Landkreis Wittenberg

in Polen:
 Merschwitz, deutscher Name des Dorfes Mierzowice in der Gemeinde Prochowice in der Woiwodschaft Niederschlesien